Израиль (Лев) Бенцианович Механик (15 января 1909, Минск — 7 июня 1989, Москва) — советский тяжелоатлет, чемпион СССР (1939), многократный рекордсмен СССР, чемпион Европы (1947). Заслуженный мастер спорта СССР (1939). Отличник физической культуры (1947). Судья международной категории (1952). Заслуженный тренер СССР (1956).

Биография 
Родился 15 января 1909 года в Минске. Рос в детском доме. В юности увлекался несколькими видами спорта, в 1925 году был чемпионом Белорусской ССР по французской (греко-римской) борьбе. В дальнейшем сосредоточился на занятиях тяжёлой атлетикой. 

В 1929 году переехал в Москву, где продолжил тренироваться под руководством Яна Спарре. В 1935 году окончил Государственный центральный институт физической культуры. С середины 1930-х годов входил в число ведущих советских атлетов лёгкого веса, в 1939 году становился чемпионом СССР. В 1940 году ко Дню физкультурника установил неофициальный мировой рекорд, выжав штангу, весящую 110,3 кг, что было на 1,8 кг больше рекорда австрийца Роберта Файна.

В 1941—1943 годах участвовал в Великой Отечественной войне, командовал спецротой НКВД, действовавшей в тылу противника, был серьёзно ранен, награждён медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. В 1943 году возобновил тренировки и выступал до конца 1940-х годов. В 1947 году вошёл в состав сборной СССР на дебютном для советских атлетов чемпионате Европы в Хельсинки и завоевал золотую медаль этих соревнований.

В 1951 году завершил свою спортивную карьеру. В 1950-х годах был одним из старших тренеров сборной СССР, на протяжении многих лет занимался тренерской деятельностью в ДСО «Локомотив».

Умер 7 июня 1989 года в Москве. Похоронен на Зеленоградском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Lift Up 
 Израиль Механик: судьба тяжёлая как штанга 

Воспитанники детских домов
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Тяжелоатлеты СССР 
Чемпионы СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Отличники физической культуры и спорта
Заслуженные тренеры СССР
Похороненные в Зеленограде